Liane peut faire référence à :

Espace naturel
 Liane, un type de plante,
 Liane, un fleuve du Nord-Pas-de-Calais, arrosant notamment Boulogne-sur-Mer,

Prénom féminin
 Liane est un prénom féminin d'origine germanique faisant notamment référence à :
 Liane Balaban (1980 -), une actrice et scénariste canadienne,
 Liane Berkowitz (1923 - 1943), une résistante allemande contre le nazisme,
 Liane Degaby (1867-1948), une artiste de music-hall,
 Liane Foly (1962 -), une chanteuse française,
 Liane (1973-), une chanteuse allemande,
 Liane Mozère, une professeure de sociologie,

 Le prénom d'un personnage de fiction
 Liane Cartman, un personnage de le série américaine South Park,

Transports
 LIANE est le nom donné à la portion de l'autoroute française A41 (liaison Annecy Nord Express) entre Villy-le-Pelloux~Saint-Martin-Bellevue et Saint-Julien-en-Genevois.
 Un réseau de lignes à niveau élevé de service :
 le Lianes, partie du réseau des transports en commun de Dijon.
 le LIANE, réseau de bus à haut niveau de service (BHNS) exploités conjointement par Ilévia et Trans Val de Lys dans la métropole lilloise.
Homonymie de prénom